Орден Святого апостола Андрея Первозванного с алмазной звездой — высший орден РПЦ.

Орден был учреждён определением Патриарха Пимена и Священного Синода 28 декабря 1988 года в честь 1000-летия Крещения Руси. 

Орденом святого награждаются предстоятели поместных православных церквей за выдающиеся заслуги по укреплению христианства.

Орден имеет одну степень. 

При награждении вручаются знак ордена, алмазная звезда, лента и грамота. Знак ордена носится на ленте с правой стороны в верхней части груди. При ношении знака ордена на плечевой ленте он располагается под алмазной звездой ордена. Все остальные ордена РПЦ носятся ниже.

Описание ордена

Знак ордена 

Знак ордена имеет форму овала. В центре располагается медальон с изображением святого ап. Андрея Первозванного в технике «Ростовская финифть». Святой изображён в полный рост на фоне большого четырехконечного «андреевского» креста. Изображение обрамлено тонким крученым ободком, который окружен по всему периметру фианитами. Две пальмовые ветви, в виде венка, обрамляют центральный овал с вставленными в них, по вертикали и горизонтали ордена, четырьмя синтетическими рубиновыми восьмигранными камнями. По диагонали ордена расположены четыре прямоугольных граненых хромдиопсида. Вся композиция объединяется лучами ромбовидной формы. С верхнего угла ромба по обе стороны спущена лента, поддерживающая корону, в которую вставлены три фианита. Знак изготавливается из серебра.

Знак носится на зелёной плечевой муаровой ленте шириной 110 мм.

Звезда ордена 

Звезда ордена представляет собой круг, наложенный на ромб с расходящимися от центра острыми лучами. Лучи сгруппированы пучками по 5 и 7 лучей и образуют два четырехконечных креста. Один из них, более широкий и расположенный по вертикали и горизонтали, украшен фианитами. В центральном круге на слегка выпуклой белой эмалевой поверхности рельефная позолоченная монограмма — «С.А.» («святой Андрей»). По кругу идет эмалевая полоса ультрамаринового цвета, в верхней части которой рельефная позолоченная надпись на церковнославянском языке «АЗЪ ЕСМЬ СВЕТЪ МИРУ», а в нижней части расположен небольшой крест и две дубовые ветви. Круг обрамлен фианитами. Звезда изготавливается из серебра.

Кавалеры ордена 

 Патриарх Алексий II — патриарх Московский и всея Руси (1990)
 Патриарх Варфоломей I — патриарх Константинопольский (1993)
 Митрополит Владимир — митрополит Киевский и всея Украины (2000)
 Патриарх Игнатий IV — патриарх Антиохийский и всего Востока (2003)
 Католикос Гарегин II — католикос всех Армян (2004)
 Патриарх Кирилл — патриарх Московский и всея Руси (2009)

См. также 
 Награды Русской православной церкви

Литература 
 Балязин В. Н., Дуров В. А., Казакевич А. Н. Самые знаменитые награды России. — М.: Вече, 2000. — ISBN 5-7838-0684-6
 Награды Русской православной церкви / составитель Н. Н. Лисовой. — М.: ФЕРТ, 2001. — 79 с.
 Шишков С. С. Награды Русской Православной Церкви / Awards of the Russian Orthodox Church. — М.: Любимая книга, 2011. — 520 с. — ISBN 978-5-9902737-1-9
 Щеголев, К. А. Современные награды России. — : Вече, 2009.

Ссылки 
 Положение о наградах Русской Православной Церкви

Андрея